

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Stanisławów Pierwszy – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Szczerców 
 Stanisławów Pierwszy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Nieporęt